

Matematica 
 Chiusura algebrica e chiusura integrale – concetti dell'algebra
 Chiusura – concetto della teoria degli insiemi
 Chiusura – concetto della topologia
 Chiusura – concetto della morfologia matematica
 Proprietà di chiusura – proprietà di un'operazione rispetto ad un insieme
 Chiusura universale e chiusura induttiva – concetti della logica matematica

Altro 
 Chiusura – in informatica, astrazione che combina una funzione con le variabili libere presenti nell'ambiente in cui è definita 
 Chiusura – film del 2002 diretto da Alessandro Rossetto
 Chiusura (Lockdown) – episodio della seconda stagione di Lost
 Chiusura a spagnoletta – chiusura usata per serramenti